Гонтарев — фамилия; имеет женскую форму Гонтарева.
 Гонтарев, Борис Викторович (1879—1977) — российский военный деятель, генерал-майор, участник Первой мировой войны, Белого движения на Юге России.
 Гонтарева, Валерия Алексеевна (род. 1964) — украинский финансист, инвестбанкир, миллионер. Глава Национального банка Украины в 2014—2017 годах. См. также 
 Гонтарь